

Lokalizacje 

 Śródka – część Poznania 
 Śródka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Gietrzwałd 
 Śródka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Chrzypsko Wielkie 
 Śródka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kleszczewo
 Śródka – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, w gminie Pniewy

Osoby o nazwisku Śródka 
 Andrzej Śródka – polski naukowiec, profesor medycyny
 Stefan Śródka – polski aktor
 Ryszard Śródka